Krušćica (jezero), jezero u Lici
 Krušćica (Konjic, BiH), BiH
 Krušćica (rijeka), pritoka Vrbasa u BiH

Vidi i:
 Kruščica